Кестамбе́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на захід від Парижа, 80 км на південний захід від Ренна, 24 км на схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3021 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 7217,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Туристичне бюро 

 Кестамбер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кестамбер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан